Marcello Malpighi, arts, anatoom en ontdekker van onderstaande
Het lichaampje van Malpighi
Een buis van Malpighi